Ла́хтинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, происходящее от названия Лахта.

Россия 
 Лахтинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Лахтинская улица — улица в селе Святозеро Республики Карелия.

Украина 
 Лахтинская улица — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Лахтинский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.

Примечания